Alive (1993), filme com Ethan Hawke
Alive (2002), filme japonês de terror

Música 
 Alive (álbum de Aline Barros)
 Alive (álbum de Big Bang)
 Alive (álbum de Dr. Sin)
 Alive (álbum de Jessie J)
 Alive (álbum de Kate Ryan)
 Alive (canção de Jennifer Lopez)
 Alive (canção de Krewella)
 Alive (canção de P.O.D.)
 Alive (canção de Pearl Jam)
 Alive (canção de Sia)
 Alive (canção de The Black Eyed Peas)
 Alive (EP)
Ou ainda:
 Alive! (álbum de Kiss)
 Alive! (álbum de Snot)